Dit is een lijst van planetoïden 41801-41900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (41801) - || 2000 WG22|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41802) - || 2000 WD24|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41803) - || 2000 WR24|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41804) - || 2000 WA30|| 23 november 2000 || NEAT
|-
| (41805) - || 2000 WC30|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41806) - || 2000 WF32|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41807) - || 2000 WS33|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41808) - || 2000 WG34|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41809) - || 2000 WX34|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41810) - || 2000 WG35|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41811) - || 2000 WK35|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41812) - || 2000 WP35|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41813) - || 2000 WY35|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41814) - || 2000 WP36|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41815) - || 2000 WU36|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41816) - || 2000 WN38|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41817) - || 2000 WX40|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41818) - || 2000 WC41|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41819) - || 2000 WK44|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41820) - || 2000 WT45|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41821) - || 2000 WU45|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41822) - || 2000 WW47|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41823) - || 2000 WZ47|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41824) - || 2000 WQ48|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41825) - || 2000 WZ48|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41826) - || 2000 WH49|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41827) - || 2000 WN49|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41828) - || 2000 WM50|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (41829) - || 2000 WU53|| 27 november 2000 || Spacewatch
|-
| (41830) - || 2000 WT56|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41831) - || 2000 WN57|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41832) - || 2000 WB58|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41833) - || 2000 WE58|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41834) - || 2000 WL58|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41835) - || 2000 WO58|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41836) - || 2000 WP58|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41837) - || 2000 WS58|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41838) - || 2000 WK59|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41839) - || 2000 WO59|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41840) - || 2000 WS59|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41841) - || 2000 WF60|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41842) - || 2000 WO60|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41843) - || 2000 WX70|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (41844) - || 2000 WO72|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (41845) - || 2000 WW83|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41846) - || 2000 WB86|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41847) - || 2000 WK86|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41848) - || 2000 WM86|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41849) - || 2000 WS86|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41850) - || 2000 WF87|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41851) - || 2000 WK87|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41852) - || 2000 WN87|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41853) - || 2000 WY87|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41854) - || 2000 WF88|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41855) - || 2000 WV89|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41856) - || 2000 WL90|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41857) - || 2000 WU91|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41858) - || 2000 WU93|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41859) - || 2000 WD95|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41860) - || 2000 WW95|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41861) - || 2000 WH96|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41862) - || 2000 WK96|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41863) - || 2000 WU96|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41864) - || 2000 WC97|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41865) - || 2000 WW97|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41866) - || 2000 WX97|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41867) - || 2000 WB99|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41868) - || 2000 WH99|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41869) - || 2000 WK99|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41870) - || 2000 WV99|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41871) - || 2000 WD100|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41872) - || 2000 WJ100|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41873) - || 2000 WR100|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41874) - || 2000 WY100|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41875) - || 2000 WZ100|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41876) - || 2000 WB101|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41877) - || 2000 WE103|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (41878) - || 2000 WH104|| 27 november 2000 || LINEAR
|-
| (41879) - || 2000 WO104|| 28 november 2000 || LINEAR
|-
| (41880) - || 2000 WR107|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41881) - || 2000 WH109|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41882) - || 2000 WD111|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41883) - || 2000 WF111|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41884) - || 2000 WO113|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41885) - || 2000 WA115|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41886) - || 2000 WM115|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41887) - || 2000 WW115|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41888) - || 2000 WC118|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41889) - || 2000 WF118|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41890) - || 2000 WM118|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41891) - || 2000 WC119|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41892) - || 2000 WS119|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41893) - || 2000 WU119|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (41894) - || 2000 WH121|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41895) - || 2000 WJ121|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41896) - || 2000 WN123|| 29 november 2000 || LINEAR
|-
| (41897) - || 2000 WP123|| 29 november 2000 || LINEAR
|-
| (41898) - || 2000 WN124|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (41899) - || 2000 WY124|| 27 november 2000 || NEAT
|-
| (41900) - || 2000 WV126|| 16 november 2000 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten